Борисогле́бский на Устье Росто́вский монасты́рь — мужской православный монастырь на дороге из Ростова в Углич (в посёлке Борисоглебский), входящий в «Золотое кольцо России». Архитектурный комплекс монастыря полностью сложился в допетровское время, когда он был одним из богатейших в Ростовской митрополии, а у московских князей и первых русских царей считался «домашним». После XVII века архитектурный ансамбль почти не менялся.

История монастыря 

Основан пришедшим из Новгородской земли иноком Феодором и присоединившимся к нему позднее Павлом по благословению Сергия Радонежского в 1363 году. Согласно «Повести о Борисоглебском монастыре», Сергий Радонежский сам выбрал место для обители. Основатели монастыря прославлены как преподобные и входят в Собор Ростово-Ярославских святых. Их погребение находится в северо-западном углу Борисоглебского собора и служит местом почитания этих святых.

Особую известность получил преподобный Иринарх Затворник, живший в монастыре в конце XVI — начале XVII веков. Его мощи под спудом сберегаются в паперти соборного храма монастыря. Согласно житию святого, у него в 1612 году получили благословение на защиту Москвы от поляков князь Дмитрий Пожарский и нижегородский посадский человек Кузьма Минин.

Среди церковных деятелей, подвизавшихся в Ростовском Борисоглебском монастыре, — архиепископ Ростовский и Ярославский Тихон (Малышкин). Настоятелем монастыря уже в Новое время некоторое время являлся археограф и палеограф, собиратель и исследователь памятников древнерусской письменности Амфилохий (Сергиевский-Казанцев), будущий епископ Угличский.

Монастырь стал духовным и экономическим центром, вокруг которого возникли Борисоглебские слободы — крупное торговое село Ростовского уезда Ярославской губернии, центр Борисоглебской волости. В 1764 году слободы из владения монастыря были переданы Екатериной II своему фавориту графу Григорию Орлову. В дни памяти святых Бориса и Глеба у стен монастыря традиционно проходила богатая ярмарка.

В 1924 году при советский власти монастырь был разорён и осквернён. В советский период в зданиях монастыря были размещены различные учреждения районного центра — почта, отделение госбанка, склады организаций по заготовке льна и зерна.

Богослужения в храмах уже упразднённого монастыря продолжались до октября 1928 года. 8 ноября 1928 года в помещениях бывшего монастыря был открыт краеведческий музей (филиал Ростовского музея-заповедника). Он был закрыт приказом по Ярославскому управлению культуры от 8 февраля 1954 года. Краеведческий актив посёлка Борисоглебского объединился, итогом объединения стал образованный 29 сентября 1961 года народный музей. Этот музей позднее вновь стал филиалом Ростовского музея-заповедника, такой статус он сохраняет в настоящее время.

С 1994 года музей делил помещения с возрождённым монастырём вплоть до 2015 года, когда последнему было возвращено всё имущество. Здания монастыря как составляющие значительный памятник истории и культуры находятся под охраной государства.

С 1997 года ежегодно перед днём памяти пророка Илии совершается пеший крестный ход из Борисоглебского монастыря к источнику преподобного Иринарха на его родине близ села Кондакова, в 40 км от монастыря; во время крестного хода паломники по очереди несут на себе вериги преподобного.

Современный облик обители 

На территории монастыря находятся:
 Собор Бориса и Глеба (1522—1523),
 Благовещенская церковь с трапезной палатой (1524—1526),
 Сергиевская надвратная церковь (1679),
 Звонница с церковью св. Иоанна Предтечи (1690),
 Келья Иринарха Затворника и др.

Примечания

Литература 
 
 Данилова Л. «На сем месте начинались победы». Борисоглебский, что на Устье, мужской монастырь // Журнал Московской Патриархии. — 2007. — № 9. — С. 72—91.
 
 
 
 ,

Ссылки 
 Борисоглебский мужской монастырь на сайте «Храмы России»
 Борисоглебский мужской монастырь на сайте sobory.ru

Борисоглебский район Ярославской области
Четырёхстолпные монастырские храмы XVI века
Русские оборонительные сооружения XVI века
Русская архитектура XVII века

Борисоглебск
Монастыри Ярославской области